Elektroniczna wymiana danych
 Oznaczenie IATA portu lotniczego w Edynburgu
 Extended Destination Index – rejestr występujący w architekturze procesorów x86
 EDI – nazwa środowiska/pakietu programistycznego dla języka Fortran
 Edi – film polski z 2002 roku